Ву́лиця На́рвська — вулиця у деяких населених пунктах України та Росії. Назва — на честь естонського міста Нарва або однойменної річки.

Вулиця Нарвська — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Нарвська — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Нарвська — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Нарвська — вулиця в місті Харків.

 Вулиця Нарвська — зникла вулиця Києва.

Вулиця Нарвська — одна із вулиць Воронежа.
 Вулиця Нарвська — одна із вулиць Москви.

Вулиці